Münst ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Münst (1841–1908), deutscher Verwaltungsbeamter
 Leonhard Münst (* 2002), deutscher Fußballspieler